Сире́нтс () — упразднённый кантон во Франции, в департаменте Верхний Рейн в регионе Эльзас в округе Мюлуз.

До административной реформы 2015 года кантону подчинялась 21 коммуна:

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 21 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхний Рейн уменьшилось с 31 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён. Коммуны переданы в состав вновь созданного кантона Брёнстат.

Консулы кантона

Примечания

Ссылки 
 Canton de Sierentz sur le site du conseil général 
 Communauté de Communes du Pays de Sierentz 
 Site du pays de Sierentz 
 Koetzingue en clair et en net 

Упразднённые кантоны департамента Верхний Рейн